Гулу () — город в Уганде, расположен в Северной области и является административным центром . Второй по численности населения город страны, после Кампалы.

Географическое положение 
Высота центра НП составляет 1077 метров над уровнем моря.

Климат

Демография 
Население города по годам:

Религия 
В городе действует приход святого Архангела Михаила Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви с воскресной школой.

Примечания 

Города Уганды